Премьера двадцать четвёртого сезона классических серий британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» состоялась 7 сентября 1987 года, с выходом на экраны первого эпизода серии «Время и Рани». Сезон завершился 7 декабря 1987 года показом последнего эпизода серии «Драконье пламя».

Актёрский состав

Основной 
 Сильвестр Маккой в роли Седьмого Доктора
 Бони Лэнгфорд в роли Мэл Буш
 Софи Олдред в роли Эйс

Новый спутник 
После того, как Бони Лэнгфорд объявила о своём уходе, продюсер сериала, Джон Нейтан-Тёрнер попросил сценаристов Малкольма Колла и Яна Бриггса создать персонажей, которые потенциально могли заменить Мэл в качестве нового спутника Доктора. В результате Колл представил свой сценарий очередной серии, названной «Полёт Химерона» (позднее переименованной в «Дельта и знаменосцы») — в нём фигурировал персонаж по имени Рей, который должен был улететь с Повелителем времени в конце финального эпизода. Однако прежде, чем этот вариант был официально утверждён, создатели решили, что сценарий Бриггса (названный «Драконье пламя») больше подойдёт для съёмок финальной серии, и новой спутницей Доктора стала девушка по имени Эйс.

Повторяющийся 
 Кейт О’Мара в роли Рани

В серии «Время и Рани», первой, в которой появляется Сильвестр Маккой, возвращается Повелительница времени Рани.

Приглашённый 
Прежде чем стать полноценной спутницей Седьмого Доктора, Эйс появилась в качестве гостевого персонажа в последней серии сезона, «Драконье пламя». В той же серии снялся актёр Тоби Селби, его персонаж Сабалом Блиц в различных постановках выступает в качестве неофициального спутника Седьмого Доктора. Кроме того, у актёра уже имелся опыт в «Докторе Кто» — он сыграл одну из ролей в предыдущем сезоне.

Список серий 
В этом сезоне редактором сценариев стал Эндрю Картмель. Трансляции серий были перенесены с вечера субботы на понедельник. В отличие от предыдущего сезона, в котором было три истории из 4 частей и одна из двух, начиная с 24 сезона и до закрытия сериала в 1989 году используется другая схема деления серии на эпизоды — две истории из 4 частей и две — из двух. Также серия «Дельта и знаменосцы» стала первой серией «Доктора Кто» стандартной длины (25 мин.), которая бы состояла из трёх эпизодов, не считая «Двух Докторов» (длина эпизода — 45 мин.) и серии второго сезона «Планета гигантов».

DVD-релизы 
Все серии 24 сезона классического «Доктора Кто» вышли на DVD в основном в период между 2009 и 2012 годами.

Книги

Примечания 

Сезоны телесериала «Доктор Кто»
Серии с Седьмым Доктором
Списки:Доктор Кто